Mukařov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mukařov (ort i Tjeckien, lat 50,57, long 14,93), Mellersta Böhmen, 
 Mukařov (ort i Tjeckien, lat 49,99, long 14,74), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar